Rai může být:
 Rai (Radiotelevisione Italiana), italská veřejnoprávní televizní a rozhlasová stanice
 Rai Cinema, filmové studio RAI
 Rai (jednotka), thajská plošná míra
 Rai (peníze), mikronéské kamenné mince
 Raí (* 1965), brazilský fotbalista
 Raï, alžírský hudební styl
 Rai (Orne), obec ve Francii
 Aishwarya Rai (* 1973), indická herečka
 I Gusti Ngurah Rai (1917–1946), indonéský důstojník
 Raghu Rai (* 1942), indický fotograf

Externí odkazy